Красницкий — фамилия.

Известные носители:
 Красницкий, Александр Иванович (1866—1917) — российский писатель и журналист.
 Красницкий, Владимир Дмитриевич (1880—1936) — один из лидеров обновленчества.
 
 Красницкий, Евгений Иосифович (1926—2006) — советский и российский актёр и режиссёр, народный артист России. 
 Красницкий, Евгений Сергеевич (1951—2013) — российский политик, писатель-фантаст.
 Красницкий, Иван Яковлевич (1830—1898) — российский художник, фотограф, писатель, издатель, археолог.